Adolf Brennecke – storico e archivista tedesco
 Günther Brennecke – ex hockeista su prato tedesco
 Kurt Brennecke – generale tedesco